Ни́кки Зи́ринг (), при рождении — Натали́ Ши́лер (; 9 августа 1971, Норуолк, Калифорния, США) — американская актриса, кинопродюсер и фотомодель. Была Playmate мужского журнала «Playboy» в сентябре 1997 года.

Личная жизнь 
В 1997—2002 годах Никки была замужем за актёром Иэном Зирингом (род.1964). Перед браком приняла иудаизм.

В настоящее время Зиринг находится в гражданском браке с Риком Рейнольдсом. У пары есть дочь — Тейтум Элла Рейнольдс (род. 27.03.2009).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Никки Зиринг
 

Прозелиты в иудаизме
Киноактрисы США